Васи́лий Фили́ппов:
 Филиппов, Василий Анатольевич (1955—2013) — советский и российский поэт.
 Филиппов, Василий Васильевич (1951—2022) — российский специалист в области надёжности конструкций и сооружений, член-корреспондент РАН.
 Филиппов, Василий Викторович (род. 1981) — российский гандболист.
 Филиппов, Василий Дмитриевич (1905 — ?) — председатель колхоза в Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.
 Филиппов, Василий Иванович (1914—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Филиппов, Василий Ионикиевич (1924—1988) — советский генерал-лейтенант.
 Филиппов, Василий Макарович (1921—1944) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Филиппов, Василий Родионович (1913—1993) — советский бурятский политик, председатель Совета Министров Бурятской АССР.